La formula molecolare C3H4O4 può indicare:
 Acido idrossipiruvico
 Acido malonico

Formule molecolari